Гоферовые или гоферы (Geomyidae) — семейство североамериканских грызунов.
 Гоферы (черепахи) (Gopherus) — род североамериканских сухопутных черепах.
  — уличная нью-йоркская банда, орудовавшая в 1890-х — 1910-х годах.
 Гофер — символ языка программирования Go

См. также 
 Гофер
 Gopher
 Gofer